Симонис () — фамилия.

Известные носители 
 Симонис, Адрианус Йоханнес (1931-2020) —  нидерландский кардинал.
 Симонис, Альфред (1842—1931) — бельгийский государственный деятель, президент Сената Бельгии.